Sayyid Abdullah ibn Chalifa Al-Said, KBE, CMG  (; geboren 12. Februar 1910; gestorben 1. Juli 1963) war der 10. Sultan von Sansibar.

Regierung 
Abdullah war Nachfolger seines Vaters, Khalifa bin Harub, der am 9. Oktober 1960 verstorben war. Seine Regierungszeit begann im Afrikanischen Jahr und fiel in eine Zeit großer Veränderungen. Abdullah war nicht so beliebt wie sein Vater und war schon beim Amtsantritt von Krankheit gezeichnet. Seine Beine mussten amputiert werden, und er starb bereits nach drei Jahren.

Seine Amtszeit dauerte vom 9. Oktober 1960 bis zum 1. Juli 1963. Nach seinem Tod folgte ihm sein Sohn, der letzte Sultan von Sansibar, Jamshid.

Ehrungen 
 King George V Silver Jubilee Medal 1935
 Companion of the Order of St Michael and St George (CMG, 1936)
 Order of the Brilliant Star of Zanzibar, 1st Class (1936–1960, then Sovereign to 1963)
 Sultan Khalifa II Silver Jubilee Medal, 1937
 King George VI Coronation Medal, 1937
 Queen Elizabeth II Coronation Medal, 1953
 Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE), 1959

Nachkommen 
 Jamshid Bin Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.
 Sughiya Bint Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.
 Sindiya Bint Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.
 Mohammed Bin Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.
 Shariffa Bint Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.
 Harub Bin Abdullah Bin Khalifa Bin Harub.

Ahnentafel

Einzelnachweise 

Sultan (Sansibar)
Companion des Order of St. Michael and St. George
Honorary Knight Commander des Order of the British Empire
Geboren 1910
Gestorben 1963
Mann